Con battaglia di Andro ci si può riferire a uno sei seguenti scontri armati avvenuti su o vicino all'isola greca di Andro:
 Battaglia di Andro, (246-241 a.C.) tra l'Egitto tolemaico e il regno di Macedonia degli Antigonidi;
 Battaglia di Andro (1696), tra la repubblica di Venezia e l'impero ottomano;
 Battaglia di Andro (1790), tra il corsaro greco Lambros Katsonis e l'impero ottomano;
 Battaglia di Andro (1825), tra la flotta rivoluzionaria greca e l'impero ottomano.